23-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 10 січня до 15 лютого 1956 року в Ленінграді.

Вперше в історії чемпіонатів перше місце розділили три учасники: Юрій Авербах, Борис Спаський і Марк Тайманов. У додатковому матч-турнірі (лютий, Ленінград) переміг Марк Тайманов.

Турнірна таблиця

Додатковий матч-турнір

Література 
 Симагин В. XXIII шахматный чемпионат СССР // Шахматы за 1956 год. Москва, 1958. С. 3–60.
 Шахматы за 1956 год: Сборник. Составитель М.М.Юдович, Москва, Физкультура и спорт, 1958, С. 3—60.

Посилання 
 23rd USSR Championship; Leningrad, 1956 

Чемпіонати СРСР із шахів
1956 у шахах
Січень 1956
Лютий 1956